Scotts kan syfta på:

 Scotts (musikgrupp) – svenskt dansband
 Scotts Shipbuilding and Engineering Company – ett tidigare varv i Scottland –1993
 Scotts trupial – en fågel i familjen trupialer
 Scotts Bluff County – ett administrativt område i delstaten Nebraska, USA
 Scotts Bluff nationalmonument – ett berg på prärien i Nebraska, USA
 Scotts Valley, Kalifornien – en stad i Santa Cruz County

Se även
 Scott